Дуглас Смит или Дуг (Даг) Смит:
  (1917—1989) — английский жокей, победитель Тысячегинейских (1946, 1959) и Двухтысячегинейских (1955, 1958) скачек.
  (1920/1921—1979) — канадский спортивный радиокомментатор, член секции прессы Зала хоккейной славы (с 1985).
  (1924—1972) — британский диктор BBC World Service.
  (1937—2012) — шотландский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Данди Юнайтед» (1974).
  (род. 1952) — канадский футболист, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Монреаль Алуэттс» (1974, 1977).
  (род. 1956) — американский футболист, игравший в  за «Лос-Анджелес Рэмс».
  (род. 1957) — австралийский футболист, игравший за команду «Норт Мельбурн» из АФЛ.
  (род. 1960) — американский футболист, игравший в  за «Хьюстон Ойлерз».
  (ок. 1963—2016) — американский композитор и пианист.
  (род. 1963) — американский хоккеист, участник плей-оффа Кубка Стэнли в составе клуба «Лос-Анджелес Кингз» (1982, 1985).
 Смит, Даг (род. 1964) — американский хоккеист младших лиг, автор автобиографической книги «Вышибала», лёгшей в основу одноимённого фильма 2011 года.
 Смит, Дуг (род. 1969) — американский баскетболист.
 Смит, Дуглас (род. 1985) — канадско-американский актёр.
  — американский специалист по визуальным эффектам, лауреат ряда премий, включая «Оскар» и «Спутник», за фильм «День независимости» (1996).
  (1873—1949) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Сомерсета.